Андрей Сергеевич Мовчан  (1980, с. Большие Осняки , Черниговская область — 20 февраля 2014, Киев) — общественный активист, волонтёр Евромайдана. Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Жил в Святошинском районе города Киева недалеко от станции метро «Святошин». После службы в армии, закончил в 2001 году Киевское профессионально-техническое училище № 17 по специальности помощник машиниста электропоезда. С 2001 года работал по специальности в моторвагонном депо Фастов. В период с 2002—2007 учился в Киевском институте железнодорожного транспорта. Работал в Национальном театре им. И. Франко мастером сцены. Член «Демократического Альянса». Был волонтером на Майдане.

На Майдане был в 2004 году, на Евромайдане был с первого дня. Состоял в самообороне. Погиб 20 февраля 2014 года от пулевого ранения на баррикадах.

Тело Мовчана было выставлено для прощания в театре, на Майдане, было провезено по городу до дома, где проживал. Затем тело было отвезено в Чернигов на Красную площадь 22 февраля. Похоронен 23 февраля в селе Великие Осняки Репкинского района.

 В Киеве на здании школы № 73 (проспект Победы, 86), где учился Андрей Мовчан, ему установлена памятная табличка.

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно)

Примечания

Ссылки 
 34-летнего Андрея Мовчана, погибшего на Майдане, заносили на кладбище под возгласы: «Герой!»
 Небесная сотня. Андрей Мовчан.
 Книга памяти Фото
 Небесная сотня: место преступления (20.02.2014)
 http://crime.in.ua/statti/20140222/nebesna-sotnya  Не забудем, не простим: «Небесная сотня» (обновляется)

Похороненные в Репкинском районе
Члены партии «Демократический альянс» (Украина)